Tranzit (též psáno transit) může mít následující významy:

 Tranzit – převoz
 Tranzit – režim dopravy zboží od jednoho celního úřadu k druhému (viz celní režim)
 Přechod (astronomie) – zdánlivý přechod nebeského tělesa přes disk jiného tělesa
 Tranzit Venuše
 Tranzit Merkuru
 Tranzit (lingvistika) – přechod mezi tématem a rématem věty (viz Aktuální členění větné)
 Transit – družicový polohový systém
 Ford Transit – automobil firmy Ford
 Tranzit sound system – pražský soundsystem